La Lliga Juvenil de la UEFA 2015-2016 (2015-2016 UEFA Youth League) fou la tercera edició de la Lliga Juvenil de la UEFA i es va disputar entre el 15 de setembre de 2015 i el 18 d'abril de 2016, fou una competició on varen participar els equips juvenils (menors de 19 anys) dels 32 equips classificats per a la Lliga de Campions de la UEFA 2015-16 i també els campions nacionals de les 32 federacions amb millor ranking, segons el coeficient de federacions de la UEFA del 2014.

El nou format 
La primera ruta tindrà com a protagonistes els 32 equips classificats per a la Lliga de Campions de la UEFA 2015-16, que es jugaran el pas als vuitens de final en el cas del primers de grup i a una fase de play-off en el cas dels segons de grup.

Pel que fa a l'altra ruta possible de classificació es jugaran dues eliminatòries, sense caps de sèrie, entre els campions nacionals de les federacions europees amb millor coeficient UEFA, i d'aquesta manera s'obtenen 8 equips que s'enfrontaran als segons de grup de la ruta Lliga de Campions quedant 8 equips més per als vuitens de final.

Ruta de la Lliga de Campions 
32 equips jugaran la fase de grups, que corresponen als equips juvenils dels clubs classificats per a la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA 2015-16. Aquests 32 equips estaran repartits entre 8 grups de 4 equips cada un. Els primers i segons classificats de cada grup passaran als vuitens de final.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Ruta de campions nacionals 
Els 32 equips campions de les lligues nacionals europees es disputaren 8 places per als play-off previs als vuitens de final. El sorteig es va celebrar l'1 de setembre del 2015.

Primera ronda

Segona ronda

Play-off 
Els 8 segons de grup de la ruta de la Lliga de Campions i els 8 guanyadors de la segona ronda de la ruta de campions nacionals jugaren una fase de play-off a un sol partit, els vuit guanyadors jugaran els vuitens de final contra els primers de grup de la ruta de la Lliga de Campions. Els emparellaments es van sortejar el 14 de desembre de 2015.

Fase Final 
El sorteig que determinava les emparellaments de vuitens, quarts de final i la final a quatre es va realitzar a Nyon el 15 de febrer de 2016.

Vegeu també 
 Lliga de Campions de la UEFA 2015-16

Referències 

Lliga Juvenil de la UEFA